Кульчум — село в Матвеевском районе Оренбургской области, административный центр и единственный населенный пункт сельского поселения Кульчумский сельсовет.

География 
Находится на расстоянии примерно 32 километра на юго-восток от районного центра села Матвеевка.

История 
Село основано в 1795 году.

Население 
Население составляло 372 человека в 2002 году (русские 77 %), 317 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Матвеевского района